Mitreski (en macédonien : Митрески) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aleksandar Mitreski (né en 1980), footballeur macédonien ;
 Igor Mitreski (né en 1979), footballeur macédonien ;
  (né en 1980), homme politique macédonien.

Notes et références 

en:Mitreski